

Niemcy 
 Wesertal – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Kassel

Inne 
 Wesertal – elektrownia

Zobacz też 
 Mittleres Wesertal
 Oberes Wesertal